Hanse steht für:
 eine historische Vereinigung niederdeutscher Kaufleute, siehe Hanse, Hansestadt und Hansetag
 einen Bund in der Tradition der historischen Hanse, siehe Neue Hanse, die den Hansetag der Neuzeit durchführt
 ein Computerspiel, siehe Hanse (Computerspiel)
 einen Verein zur Wirtschaftsförderung im Ostseeraum, siehe Hanse-Parlament
 Kurzform der Hanse Yachts AG Greifswald, siehe Hanse Yachts
Schiffsnamen
 Hanse (Schiff, 1966), Eisbrecher
 Hanse (Schiff, 2000), deutsches Lotsenstationsschiff
 Hanse (Schiff, 2017), Binnenschiff auf dem Elbe-Seitenkanal 
 Hanse (Segelyachten), Schiffsbauserie

Hanse ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Hanse (* 1993), französisch-portugiesischer Skirennläufer
 Émile Hanse (1892–1981), belgischer Fußballspieler 
 Joseph Hanse (1902–1992), belgischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Grammatiker
 Katrina Hanse-Himarwa (* 1967), namibische Politikerin 

Siehe auch:

 Hans
 Haus zur Hanse
 Hänse
 Hansa
 Hense